Skulpturenradweg kann stehen für:

 Skulpturenradweg Bauland-Odenwald, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Skulpturenradweg Bitburg, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Skulpturenradweg Steinbergrunde, Bezirk Zell am See, Land Salzburg, Österreich

Siehe auch:
 Skulpturenweg